I saurischi (Saurischia) sono uno dei due grandi ordini di dinosauri. Il nome significa "bacino da lucertola", dalle parole greche "sáuros" = lucertola e "ischíon" = bacino.

Descrizione 
Nel 1888, lo studioso Harry Govier Seeley classificò i dinosauri in due grandi gruppi, basati sulla struttura del loro bacino. I saurischi si distinguono dagli ornitischi per il fatto che conservano una configurazione ancestrale delle ossa della regione pelvica. Tutti i dinosauri carnivori (teropodi) appartengono a questo gruppo, così come una delle due grandi linee evolutive di dinosauri erbivori, i sauropodomorfi. Alla fine del Cretaceo, tutti i saurischi non aviani si estinsero misteriosamente.

Classificazione e tassonomia

Classificazione 

I saurischi si differenziarono dagli ornitischi nel tardo Triassico, ovvero circa 225 milioni di anni fa. Gli ornitischi evolsero una nuova struttura del bacino, nella quale il pube ruotò divenendo parallelo all'ischio. Questa struttura è simile a quella degli uccelli, e così gli ornitischi divennero conosciuti come "dinosauri con il bacino da uccello", mentre i saurischi come "dinosauri con il bacino da lucertola". Ironicamente, i veri bacini da uccello dei moderni volatili si evolsero da quelli dei saurischi teropodi con bacino da lucertola nel periodo Giurassico. Questo è un chiaro esempio di evoluzione convergente.

La scheda e il cladogramma che seguono mostrano la posizione di Saurischia all'interno di Archosauria.

 Archosauria
 Crurotarsi
 Avemetatarsalia
 †Aphanosauria
 Ornithodira
 †Pterosauromorpha
 †[Pterosauromorpha basali]
 †Pterosauria
 Dinosauromorpha
 †Marasuchus
 †Lagerpetonidae
 Dinosauriformes
 †Silesauridae
 †Saltopus
 Dinosauria
 †Ornithischia
 Saurischia

Tassonomia 

La seguente scheda mostra la tassonomia della maggior parte dei sottogruppi di Saurischia.

 Saurischia
 †Eoraptor
 †Herrerasauridae
 Eusaurischia
 Theropoda
 †Tawa
 †Eodromaeus
 †Daemonosaurus chauliodus
 †Liliensternus
 Neotheropoda
 †Coelophysoidea
 Averostra
 †Ceratosauria
 †Ceratosauridae
 †Abelisauroidea
  Tetanurae
 †Gasosaurus
 Orionides
 †Megalosauroidea
 †Spinosauridae
 †Megalosauridae
 Avetheropoda
 †Carnosauria
 †Sinraptoridae
 †Allosauria
 †Allosauridae
 †Carcharodontosauridae
 †Neovenatoridae
 Coelurosauria
 †Coeluridae
 †Compsognathidae
 †Ornitholestidae
 Tyrannoraptora
 †Tyrannosauroidea
 Maniraptoriformes
 †Ornithomimosauria
 †Alvarezsauridae
 Maniraptora
 †Oviraptorosauria
 †Therizinosauria
 †Deinonychosauria
 Avialae
 †Sauropodomorpha
 †Guaibasauridae
 †Agnosphitys
 †Guaibasaurus
 †Panphagia protos
 †Saturnalinae
 †Chromogisaurus
 †Saturnalia
 †Pantydraco
 †Asylosaurus
 †Thecodontosaurus
 †Ignavusaurus
 †Efraasia
 †Plateosauravus
 †Ruehleia
 †Plateosauria
 †Plateosauridae
 †Plateosaurus
 †Seitaad
 †Unaysaurus
 †Massopoda
 †Riojasauridae
 †Eucnemesaurus
 †Riojasaurus
 †Massospondylidae
 †Adeopapposaurus
 †Massospondylus
 †Coloradisaurus
 †Glacialisaurus
 †Lufengosaurus
 †Jingshanosaurus
 †Yunnanosaurus
 †Xixiposaurus
 †Anchisauria
 †Anchisaurus
 †Leonerasaurus
 †Aardonyx
 †Lamplughsaura
 †Melanorosaurus
 †Sauropoda

Altre classificazioni
Nonostante la classificazione di Seeley sia sempre rimasta il punto di riferimento, esiste una teoria minoritaria, diffusa per la prima volta da Robert Bakker, che separa i teropodi in un gruppo a sé stante e propone di classificare i due grandi gruppi di dinosauri erbivori (i sauropodomorfi e gli ornitischi) in un unico gruppo, quello dei Phytodinosauria ("dinosauri delle piante"), chiamati da Cooper Ornithischiformes.

 Dinosauria
 Herrerasauridae
 Theropoda
 Phytodinosauria
 Sauropodomorpha
 Ornithischia

Un'altra ipotesi ancora raggruppa Ornithischia e Theropoda, nel clado Ornithoscelida (gambe da uccello), sinonimo di Dinosauria, ed esclude Sauropodomorpha ed Herrerasauridae, raggruppando questi ultimi due cladi in una nuova Saurischia.

 Saurischia
 Herrerasauridae
 Sauropodomorpha
 Ornithoscelida
 Theropoda
 Ornithischia

Note

Voci correlate 

 Dinosauria
 Mesozoico
 Ornithischia
 Paleontologia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Taxa privi di autore di classificazione